Los roufozoos (Rouphozoa) son un clado de animales que contienen dos filos, el de gusanos planos (Platyhelminthes) y el de gusanos espinosos (Gastrotricha). Pueden poseer un pseudoceloma reducido o ser acelomados. Tienen aparato digestivo y un sistema nervioso importante. Para su locomoción presentan células epidérmicas con numerosos cilios. 

En cuanto a su reproducción, suelen poseer órganos copuladores y la mayoría son hermafroditas. Puede haber reproducción asexual.

Filogenia 

La relación de este clado con otros clados de Lophotrochozoa podrían ser las siguientes, aunque también se propusieron otros tipos de relaciones alternativas:

Referencias 

Spiralia